Le nom Uinta (ou Uintah) désigne notamment :

 le comté de Uinta, Wyoming
 le comté de Uintah, Utah
 Uintah, une ville située dans le comté de Weber, Utah
 les Monts Uinta, une chaîne des Rocheuses, dans l'Utah et le Colorado
 la rivière Uinta, qui prend sa source dans les Monts Uinta.

Homonymie de toponyme